Gilles Reithinger (Mulhouse, Alsácia, 25 de novembro de 1972) é um ministro católico romano francês e bispo auxiliar em Estrasburgo.

Gilles Reithinger primeiro estudou biologia, mas depois entrou no seminário da Arquidiocese de Estrasburgo. Durante seus estudos, ele permaneceu em Madagascar de 1994 a 1996; Durante este tempo amadureceu nele a vocação para ser missionário. Ele se juntou à irmandade da Missão Paris. Depois de voltar para casa, ele obteve seu diploma de licenciatura na Universidade Marc Bloch em Estrasburgo em 1997 e o Diplôme d'Études Supérieures Universitaires em teologia no ano seguinte. Em 21 de junho de 1998 foi ordenado diaconato e em 27 de junho de 1999 foi ordenado sacerdote como membro da Missão de Paris na Arquidiocese de Estrasburgo.

Após uma breve missão pastoral na Grã-Bretanha, foi missionário em Cingapura até 2001. De 2004 a 2010 foi reitor da capela da casa ancestral de sua comunidade na rue du Bac em Paris. De 2010 a 2016 foi Vigário Geral de sua comunidade e até 2013 também Superior do Congresso de Paris e responsável pelas atividades culturais e pastorais dos missionários parisienses. De 2013 a 2016, ele liderou o Serviço de Cooperação Internacional e o Serviço de Voluntariado Sênior de sua comunidade. Em 12 de julho de 2016, foi eleito Superior Geral da Missão de Paris.

O Papa Francisco o nomeou Bispo Titular de Saint-Papoul e Bispo Auxiliar em Estrasburgo em 26 de junho de 2021. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin o consagrou como bispo em 4 de julho do mesmo ano na Catedral de Estrasburgo. Os co-consagradores foram o Arcebispo de Estrasburgo, Luc Ravel CRSV, e o Arcebispo de Marselha, Jean-Marc Aveline.

Ver também

Bispos católicos da França